Коль-Баїр — печера в Криму.
 Коль-Баїр (гора) — гора в Криму.

Джерела 
 Атлас туриста «Горный Крым» /Д. И. Тихомиров, Д. В. Исаев. — К.: ГНПП «Картографія», 2010. — 112 с.